

События 
 Консулы: Марк Юний Брут (плебей) и Авл Манлий Вульсон (патриций); претор: Тит Эбуций (Кар или Парр).
 Иллирийская война римлян.
 Ставший македонским царём Персей продлил договоры между Македонией и Римом, заключённые его отцом Филиппом V. Тем не менее, Персей усилил и увеличил численный состав македонской армии и искал возможности для формирования антиримской коалиции, в составе греческих лиг, иллирийцев и особенно царя Селевкидов Селевка IV.

Скончались 
 Луций Корнелий Долабелла (дуумвир) — древнеримский государственный деятель из патрицианского рода Корнелиев Долабелл.

См. также

Примечания